

Вайлдвуд — місто, штат Флорида
 Вайлдвуд — місто, штат Кентуккі
 Вайлдвуд — місто, штат Міссурі
 Вайлдвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Вайлдвуд — переписна місцевість, штат Теннессі
 Вайлдвуд — переписна місцевість, округи Гардін і Тайлер, штат Техас

 Вайлдвуд — переписна місцевість, округ Бастроп, штат Техас